Žalgiris ist:

 Namensbestandteil mehrerer litauischer Sportvereine:
BC Žalgiris Kaunas, der traditions- und erfolgreichste litauische Basketballverein aus Kaunas
VMFD Žalgiris,  ein Fußballverein aus der litauischen Hauptstadt Vilnius
FK Žalgiris Kaunas,   ein Fußballverein aus Kaunas

 der litauische Name des Dorfes Grünheide, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Kaluschskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland